

1997

1998

1999

2000

2001

2002

2003

2004

2005

2007

2008

2009

Посилання 

 
 

Nightwish
Концерти